Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Nature Valley Classic 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 16. bis 18. Juli 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Birmingham